Le Soleil ist der Name folgender Zeitungen:

 Le Soleil (Frankreich), ehemalige Tageszeitung in Frankreich
 Le Soleil (Québec), Tageszeitung in Kanada
 Le Soleil (Senegal), Tageszeitung in Senegal